Натуральне число 1093
 1093 рік до нашої ери
 1093 рік нашої ери